Flakaholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flakaholm, Houtskär, Åboland, 
 Flakaholm, Ingå, Nyland, 
 Flakaholm, Esbo, Nyland,

Se även
Flakaholmen
Flakholm
Flakholmen

Robotskapade Finlandförgreningar